Ферфілд — округ (графство) у штаті Коннектикут, США.
 Ферфілд — округ (графство) у штаті Огайо, США.
 Ферфілд — округ (графство) у штаті Південна Кароліна, США.